Чемпионат мира по фигурному катанию 1953 года был проведён Международным союзом конькобежцев 8—15 февраля в Давосе (Швейцария). Соревнования проводились в категориях женское одиночное катание, мужское одиночное катание, парное катание и впервые в танцах на льду. Чемпионами мира стали представители США Тенли Олбрайт среди женщин, Хейз Алан Дженкинс среди мужчин, Великобритании Дженнифер Никс и Джон Никс среди пар, Джин Вествуд и Лоуренс Демми в танцах.

Результаты

Мужчины 

 * WD = Снялся с соревнования

Женщины 

 * WD = Снялась с соревнования

Пары

Танцы

Факты 
 Швейцарский город Давос принял мировое первенство в десятый раз.

Ссылки 
 ISU Список медалистов чемпионатов мира (мужчины)
 ISU Список медалистов чемпионатов мира (женщины)
 ISU Список медалистов чемпионатов мира (пары)
 ISU Список медалистов чемпионатов мира (танцы)

Мир1953
Международные спортивные соревнования в Давосе
Февраль 1953 года
Спорт в Швейцарии в 1953 году